Хельстен, Нильс Роберт — шведский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1908 года
 Хельстен, Нильс Эрик — шведский фехтовальщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 1924 года